«Вильярреа́л» () — испанский профессиональный футбольный клуб из города Вильярреаль в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия, который выступает в испанской Примере.

Клуб был образован в 1923 году, и большую часть своей истории провёл выступая в низших дивизионах испанского футбола, дебютировав в Примере лишь в сезоне 1998/99 года. В течение следующих десятилетий «Вильярреал» стал занимать высокие места в испанском чемпионате, что привело к их первому выступлению в Лиге чемпионов УЕФА в 2005 году, клуб также выступал и в Кубке УЕФА в те годы. В дальнейшем команда продолжила часто становиться участником еврокубков. В 2021 году «Вильярреал» стал победителем Лиги Европы УЕФА.

Команду часто называют «El Submarino Amarillo» (Жёлтая подводная лодка) из-за их основного цвета домашней формы. Среди команд Примеры наиболее принципиальным соперником «Вильярреала» является «Валенсия», из-за их отношения к одному региону. Домашние матчи команда проводит на «Эстадио де ла Серамика», который вмещает до 23 500 зрителей. Главным тренером команды является Кике Сетьен, который занимает эту должность с осени 2022 года.

История 

Основан 10 марта 1923 года. Первым президентом клуба стал Хосе Кальдуч Альмела (José Calduch Almela). Изначально цветами клуба были чёрный и белый (белые футболки и чёрные шорты), а в 1946 году было принято решение поменять их на жёлтый и синий — такими они остаются и по сей день.

Стадион «Эстадио де ла Серамика» был введён в действие 17 июня 1923 года, а первый (товарищеский) матч команда сыграла на нём 21 октября.

Клуб играл в региональных дивизионах до сезона 1955/56, когда обеспечил себе выход в Третий Национальный дивизион, в котором играл до сезона 1961/62, когда 14 позиция привела к понижению в классе и возвращению в 1-й Региональный Дивизион. Однако там «Вильярреал» задержался ненадолго и, заняв в сезоне 1966/1967 1-е место, обеспечил переход в Третий Национальный дивизион. С третьей попытки клуб обеспечил повышение в классе с первого места, однако задержался во Втором Национальном дивизионе лишь на два года, заняв 17-е место в сезоне 1971/72. После четырёх не очень удачных сезонов в Третьем Национальном дивизионе клуб в последний раз вернулся в Первый Региональный дивизион, задержавшись там лишь на сезон 1976/77, по итогам которого с первого места снова заработал повышение в Торсеру. В сезоне 1986/87 «подводники» заработали повышение в классе и сезоны 1987/88 — 1989/90 провели в Сегунде Б, откуда опустились классом ниже. Сезон 1990/91 стал последним в третьем Национальном Дивизионе — по его итогам, заняв второе место, клуб перешёл в Сегунду Б, откуда транзитом со второго же места в сезоне 1991/92 — в Сегунду (Лигу BBVA). В течение пяти сезонов клуб занимал места ниже середины турнирной таблицы Лиги BBVA.

В сезоне 1997/98, «подводники» заняли четвёртое место, что позволило через систему плей-офф заработать впервые за 65 лет путёвку в элитный испанский дивизион. Первый матч в Примере состоялся 31 августа 1998 года — на «Сантьяго Бернабеу» «Вильярреал» уступил мадридскому «Реалу» со счётом 4:1. В дебютном сезоне за «Вильярреал» выступали такие игроки, как Давид Альбельда, Андрес Палоп, Хесус Гарсия Санхуан, Херардо Гарсия, румын Крайовяну. Несмотря на удачную первую половину сезона, в итоге «Вильярреал» занял 18-е место, и, уступив в переходных матчах «Севилье», вернулись в Сегунду. Сезон 1999/2000 клуб завершил на третьей позиции, возвратив себе право выступать в Высшем Национальном Дивизионе. За одиннадцать следующих сезонов клуб занимал с 15-го по 2-е места в Национальном Первенстве.

В чемпионате клуб занял седьмое место проведя средний сезон. В Кубке Испании не смог пройти дальше 1/8 проиграв «Валенсии». Гораздо лучше были показатели в Лиге чемпионов. В квалификации на попадание в групповой этап был побеждён «Эвертон». По результатам жеребьёвки «Вильярреал» попал в группу D где его соперниками были «Бенфика», «Лилль» и «Манчестер Юнайтед». В группе команда заняла первое место, забив всего лишь 3 гола и пропустив один. В 1/8 финала «Вильярреал» прошёл «Рейнджерс» благодаря голам на выезде с общим счётом 3:3. В 1/4 финала в соперники выпал «Интернационале» и снова победа досталась только за счёт голов на выезде, а общий счёт двух матчей 2:2. Впервые в истории дойдя до 1/2 финала ЛЧ «Вильярреал» проиграл «Арсеналу» по сумме двух матчей 1:0.

Сезон закончен на седьмом месте. В Кубке Испании команда дошла до 1/8 финала проиграв «Сельте». В отборочном раунде Лиге Европы «Вильярреал» победил клуб НАК Бреда одержав самую крупную победу в домашних играх в истории клуба по сумме двух матчей 6:1, после чего попал в группу G где занял 2 место и в 1/16 проиграл «Вольфсбургу» по сумме двух матчей 6:3. Сезон был примечателен тем что клуб совершил свою самую крупную сделку приобретя Нилмара у «Интернасьонала» за 15 миллионов евро который за три сезона в клубе провёл 116 матчей во всех турнирах и забил 34 гола.

По итогам сезона клуб покинул Примеру, второй раз в истории проведя худший сезон и закончив чемпионат на восемнадцатом месте, завоевав 41 очко. Перед сезоном клуб совершил самую крупную сделку продав Санти Касорлу в «Малагу» за 21 миллион евро. Касорла является пятым в истории игроком по количеству матчей за «Вильярреал», сыграв 241 матч во всех турнирах.

Команда завоевала 77 очков и заняла второе место по итогам сезона, что позволило вернуться в Примеру. Лучшим бомбардиром сезона был признан Икечукву Уче, который забил 14 голов. «Вильярреал» одержал свою самую крупную домашнюю победу выиграв у «Нумансии» со счётом 6:1 и также одержал самую крупную гостевую победу в истории клуба победив «Мирандес» со счётом 1:5. В зимнее трансферное окно был продан лучший бомбардир в истории клуба Джузеппе Росси который забил во всех турнирах за «Вильярреал» 82 мяча.

Сезон 2013/14 команда закончила на шестом месте и вышла в Лигу Европы УЕФА. Лучшим бомбардиром клуба снова был признан Икечукву Уче.

Сезон был начат с победы в Лиге Европы УЕФА над «Астаной» с разгромным общим счётом по сумме двух матчей 7:0. По результатам жеребьёвки «Вильярреал» был распределён в группу А где занял второе место. Выступления в Лиге Европы команда закончила на стадии 1/8 проиграв будущему чемпиону «Севилье». Лучшим бомбардиром клуба в Лиге Европы стал Лусиано Вьетто забивший шесть голов. В Примере «Вильярреал» снова занял шестое место. Открытием сезона в клубе стал Денис Черышев отдавший девять голевых передач и забивший четыре гола, а лучшим бомбардиром стал Лусиано Вьетто забивший двенадцать голов. В Кубке Испании впервые в истории клуб дошёл до полуфинала где крупно проиграл «Барселоне».

Сезон 14/15 «Вильярреал» закончил на шестом месте.

В сезоне 20/21 «Вильярреал» вышел в Финал Лиги Европы УЕФА 2021, где «Жёлтая подлодка» 26 мая 2021 года встречалась с «Манчестер Юнайтед». На 29-й минуте матча счёт открыл игрок «Вильярреала» Жерар Морено. Однако на 55-й минуте Эдисон Кавани сравнял счёт в матче. Матч дошёл до серии пенальти, где «Вильярреал» со счётом 11-10 обыграл красных дьяволов. Это первый в истории «Вильярреала» еврокубок.

В сезоне 2021/22 «Вильярреал» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, выйдя из группового турнира со второго места, обогнав «Аталанту» и «Янг Бойз», но пропустив вперёд «Манчестер Юнайтед», а затем пройдя «Ювентус» (4:1 по сумме двух матчей) и «Баварию» (2:1 по сумме двух матчей). В полуфинале «Вильярреал» уступил «Ливерпулю» (2:5 по сумме двух матчей). «Вильярреал» стал сенсацией этого розыгрыша Лиги чемпионов, повторив свой лучший результат в этом турнире 2006 года. В национальном чемпионате «Вильярреал» сумел пробиться лишь в Лигу конференций, обыграв «Барселону» в гостях в последнем туре.

Соперники 
Один из главных соперников Вильярреала − футбольный клуб «Кастельон», так как оба клуба представляют провинцию Кастельон. Также важным является противостояние с «Валенсией». Матчи между этими командами известны как Derbi de la Comunitat (Областное дерби).

Символика

Клубные цвета и спонсоры 
Знаменитый жёлтый цвет клуба «Вильярреал» появился после случая в 1947 году. Незадолго до старта сезона сын президента клуба поехал в Валенсию, чтобы приобрести форму для команды, состоящую из белых футболок и чёрных шорт. Обнаружив, что магазин не имеет в наличии футболок нужного цвета, он предпочёл купить единственный цвет, который оставался. Им оказался жёлтый. Игрокам понравился новый цвет футболок, однако сочетание с чёрными шортами не пришлось им по нраву. Ради покупки новых шорт сын президента поехал в Кастельон, откуда привёз партию шорт белого цвета, однако игроки команды решили окрасить их в синий. С тех пор это сочетание являлось официальным домашним комплектом формы клуба, которое использовалось вплоть до конца сезона 2002/03. После этого команда использовала полностью жёлтую форму для домашних матчей, а гостевые комплекты были тёмно-синими.

С 2005 года по 30 июня 2011 на футболках команды был размещён логотип «Aeroport Castello», местного аэропорта. На данный момент на футболках изображён логотип другой спонсорской компании Pamesa, производителя керамических изделий. Ранее производством формы для команды занимались китайская фирма Xtep и немецкая Puma, в настоящее время поставщиком формы для «Вильярреала» является испанская Joma.

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

История выступлений

Королевский Кубок 
Высшим достижением «Вильярреала» в Королевском Кубке является выход полуфинал Кубка Испании в сезоне 2014/15, где он уступил «Барселоне». Четырё раза доходил до четвертьфинала — в сезонах 1992/93, 2001/02, 2007/08 и 2010/11.

Еврокубки 
Летом 2003 года «подводники» выиграли свой первый европейский трофей, обыграв голландский «Херенвен» в финале Кубка Интертото, что позволило выступить в Кубке УЕФА сезона 2003/04, где клуб достиг полуфинала, в ходе которого уступил «Валенсии». Летом 2004 года клуб, переиграв в финале «Атлетико Мадрид», снова выиграл Кубок Интертото. В сезоне 2004/05 в Кубке УЕФА «Вильярреал» достиг четвертьфинала, где уступил голландскому клубу АЗ.

Третье место в Испанской Примере в сезоне 2004/05 обеспечило «Вильярреалу» путёвку в третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА, в ходе которого был побеждён английский «Эвертон». «Вильярреал» квалифицировался в плей-офф турнира с 1-го места в группе (оставив за бортом турнира «Манчестер Юнайтед»), на стадиях 1/8 и 1/4 финала были побеждены «Рейнджерс» и «Интернационале» соответственно, однако на стадии 1/2 финала «подводники» уступили лондонскому «Арсеналу».

В сезоне 2007/08 «Вильярреал» в третий раз участвовал в розыгрыше Кубка УЕФА, уступив на стадии 1/16 финала будущему обладателю Кубка УЕФА петербургскому «Зениту» (0:1, 2:1).

В сезоне 2020/21 клуб стал победителем Лиги Европы УЕФА, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти 11:10). Благодаря этой победе «Вильярреал» получил право на участие в Лиге чемпионов-2021/22, где повторил своё лучшее достижение в этом турнире, дойдя до полуфинала.

Достижения

Национальные 
 Чемпионат Испании
 Вице-чемпион: 2007/08

Международные 
 Лига чемпионов УЕФА
 Полуфинал: 2005/06, 2021/22
 Лига Европы УЕФА
 Победитель: 2020/21
 Суперкубок УЕФА
 Финалист: 2021
 Кубок Интертото
 Победитель (2): 2003, 2004

Прозвище и маскот 
Самым известным прозвищем команды является «Жёлтая подводная лодка» (El Submarino Amarillo) в честь одноимённой песни группы The Beatles, появившееся по ходу сезона 1967/1968. Маскотом команды является подводная лодка по имени «Грогет» (желтоватый).

Текущий состав 
По состоянию на 12 ноября 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Трансферы 2021/2022

Пришли:

Ушли:

Известные футболисты 

Игроки, сыгравшие за «Вильярреал» 100 и более матчей, были лучшими бомбардирами турниров с участием клуба, а также принимали участие в крупных международных турнирах в составе сборных своих стран.

Лучшие бомбардиры клуба

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы Испании
ФК «Вильярреал»